El gatovell, gatell (Mallorca), eriçó o socarrell (Launaea cervicornis) és una planta endèmica de les Illes Balears que es troba en penyasegats i roquissers costaners de Mallorca i Menorca, on és força comuna. Forma mates espinoses i compactes, amb forma de coixinet d'entre 5 i 20 cm d'alçada. Floreix entre abril i maig.

Vegeu també 
 Astragalo balearici-Teucrietum mari
 Launaeetum cervicornis
 Launaeenion cervicornis
 Astragalus balearicus

Referències

Enllaços externs 

 Herbari Virtual de les Illes Balears
 Consell de Mallorca 
 Base de dades EUNIS de la Unió Europea 
 Imatges d'internet

Cicoriòidies
Plantes endèmiques de les Illes Balears